Family (band), een muziekgroep uit de jaren zestig en zeventig
 Family (The Chainsmokers & Kygo), een muzieknummer uit 2019
 albums:
 Family (Ignite) (1995)
 Family (LeAnn Rimes) (2007)
 films en televisieseries:
 Family (televisieserie), Amerikaanse dramaserie (1976-1980) met Sada Thompson en James Broderick
 Family (1994) van Michael Winterbottom met Sean McGineley en Ger Ryan
 Familie (film) (2001) van Willem van de Sande Bakhuyzen met Petra Laseur en Bram van der Vlugt
 Family (documentaire) (2001), documentaire van Phie Ambo en Sami Saif, waarin ze op zoek gaan naar Saifs vader
 Family (Miike) (2001) van Takashi Miike
 Family (2006) van J.M. Logan met Boyd Kestner, Renée Humphrey en Tanner Richie
 Family (Masters of Horror), aflevering 2 uit het tweede seizoen van de filmreeks Masters of Horror
 Family (2008) van Faith Trimel
 Family (televisiezender), een Canadese televisiezender gericht op kinderen